Marraqueta puede estar haciendo referencia a:
Marraqueta es el nombre de un pan consumido en algunas países sudamericanos
La Marraqueta, una banda de jazz chilena.